Cet article liste les villes de Malte appelées localités (ou administrativement Kunsill Lokali (conseils locaux), en maltais) par ordre d'importance de la population des principales localités. La liste des localités, communautés, villes et villages de l'archipel maltais, classés par ordre alphabétique, se trouve dans la palette ci-dessous.

Localités de Malte de plus de 5 000 habitants par importance de la population

Notes et références

Articles connexes 
 Administration territoriale de Malte
 Distrett
 Reġjun
 Kunsill Lokali
 Kumitat Amministrattiv

Malte
Liste en rapport avec Malte